James Johnston House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James Johnston House (Kalifornien), ID-Nr. 73000446
 James Johnston House (Tennessee), ID-Nr. 76001807